Большо́й увели́ченный септакко́рд (большой септаккорд с увеличенным трезвучием, большой септаккорд с увеличенной квинтой) — септаккорд, содержащий в тесном расположении (то есть будучи расположен по терциям) увеличенное трезвучие в основании и большую септиму между крайними звуками, или, иначе, две больших и одну малую терции, увеличенную и чистую квинты, увеличенное и большое трезвучия.

Большой увеличенный септаккорд в тональности 
Поскольку основной и квинтовый тоны большого увеличенного септаккорда образуют увеличенную квинту, данное созвучие возможно только в гармонических ладах (см. характерные интервалы). В гармоническом мажоре структурно большим увеличенным септаккордом является септаккорд гармонической субмедианты (♭VI7), а в гармоническом миноре — септаккорд медианты (III7).

Разрешение большого септаккорда с увеличенным трезвучием основано на разрешении соответствующего терцквинтаккорда. При этом в мажоре все голоса, кроме баса, стоят на месте (нижний голос, содержащий гармонический звук, переходит в V ступень, получается развёрнутый тонический квартсекстаккорд). В миноре на месте стоят бас и тенор (альт, содержащий гармонический звук, и сопрано переходят в I ступень, получается тонический секстаккорд с удвоенной примой).

Примеры 
Большой увеличенный септаккорд от звука "до" (звуки c - e - gis - h):

Примечания 

Септаккорды